Замо́влення — доручення виготовити, виконати, підготувати або доставити що-небудь у певний, наперед визначений строк. Також розмовне позначення замовленої речі.
 Соціальне замовлення — комплекс заходів організаційно-правового характеру з розробки соціальних програм і соціальних проектів за рахунок бюджетних та інших засобів шляхом підписання соціальних контрактів на конкурсній основі
 Замовлення на закупівлю — комерційний документ у процесі закупівлі (постачання), який видається покупцем постачальнику й зазначає тип, кількість, якість, ціну та іншу інформацію про товари чи послуги, які перший має намір придбати у останнього
 Попереднє замовлення — виявлення споживачем наміру придбати той чи інший товар (роботу, послугу) до фактичної появи цього товару на ринку
 Державне оборонне замовлення — засіб державного регулювання у сфері наукового та матеріально-технічного забезпечення потреб оборони держави
 «Замовлення» — російський фільм 2005 року режисера Віри Глаголєвої

Див. також 
 Вбивство на замовлення
 Рекомендоване поштове відправлення

Примітки